La Coppa Radivoj Korać 2015 è la 13ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 9ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2014-15, le prime tre classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2014-2015, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Partizan NIS
Crvena zvezda Telekom
Mega Leks
Metalac Valjevo Farmakom

Konstantin
Vojvodina Srbijagas
FMP

Vršac Swisslion (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2014-2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile